Были́нная у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Былинная улица — улица в Волгограде.
 Былинная улица — улица в Липецке.

Украина 
 Былинная улица — улица в Донецке.